Tenda steht für:

 eine Schreibvariante der französischen Stadt Tende
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Wolojita auf Flores, siehe Tenda (Wolojita)
 eine Sprachfamilie in Westafrika, siehe Tenda (Sprachfamilie)
 ein Reich in Westafrika, siehe Tenda (Reich)
 Shenzhen Tenda Technology, chinesischer Hersteller von Netzwerkprodukten

Tenda ist ein Wort in der Sprache der Mandinka und bedeutet Anlegekai oder Binnenhafen und wird als Suffix in zahlreichen Ortsnamen am Gambia verwendet. So beispielsweise bei Jurunku Tenda, Samakung Tenda, Bamba Tenda, Kani Kunda Tenda, Barajally Tenda, Karantaba Tenda, Diabugu Tenda, Bondali Tenda, Yeli Tenda, Jarreng Tenda, Kudang Tenda, Bana Tenda und Kossemar Tenda. Siehe auch Gambische Ortsnamen.

Tenda ist ein Wort in der katalanischen Sprache und bedeutet Zelt oder Laden.